Arnauld ist der Familienname folgender Personen:

 Agnès Arnauld (1593–1671), französische Zisterzienserin, Äbtissin und Klosterreformerin
 Andreas von Arnauld (* 1970), deutscher Rechtswissenschaftler
 Angélique Arnauld (1591–1661), französische Äbtissin
 Antoine Arnauld  (1612–1694), französischer Philosoph, Linguist, Theologe, Logiker und Mathematiker
 Louis-Roch-Antoine-Charles Arnauld (1703–1779), französischer Enzyklopädist
 Robert Arnauld d’Andilly (1589–1674), französischer Hofbeamter, Staatstheoretiker, Jansenist, Dichter und Übersetzer 

Siehe auch:
 Arnaud
 Arnauld de la Perière
 Arnault